Бальзаковский возраст
 Бальзаковский  возраст — выражение, ставшее общеупотребительным после появления романа «Тридцатилетняя женщина» французского писателя Оноре де Бальзака. Героиня этого романа, виконтесса д’Эглемон, отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Позже это значение термина забылось.
 Бальзаковский  возраст — женщина в возрасте от 30 до 40 лет (шутл.-ирон., иносказательно). Современное понимание термина, происходящее от романа Оноре де Бальзака.
В свете того, что сам Бальзак в возрасте 22 лет сошёлся с 45-летней Лаурой де Берни, матерью 9-ти детей, а затем с её ровесницей герцогиней Лорой де Бронтес, да и в дальнейшем большинство его женщин были значительно старше, понятие вполне можно распространить и на женщин от 40 до 50 лет.

См. также 
 «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» — комедийно-мелодраматический сериал.

Примечания

Литература